

Geografia 
 Cleland – località scozzese del Lanarkshire Settentrionale

Persone 
 John Cleland – scrittore britannico (1709-1789)
 John Burton Cleland – patologo e naturalista australiano (1878-1971)
 Max Cleland – politico e militare statunitense (1942–2021)
 William Cleland – poeta e militare scozzese (1661-1689)

Zoologia 
 Cleland – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae